Братська вулиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Братська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Братська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Братська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Братська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Братська вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Братська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Братська вулиця — вулиця в місті Олександрія.
 Братська вулиця — вулиця в місті Харків.

Колишні назви:
 Братська вулиця — колишня назва вулиці Бориспільська у місті Запоріжжя.
 Братська вулиця — колишня назва вулиці Побратимів у місті Кам'янське.
 Братська вулиця — колишня назва вулиці Естонська у місті Овруч.
 Братська вулиця — колишня назва вулиці Побратимів у місті Суми.

Вулиці